Госпіта́льна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

1-а Госпітальна вулиця — вулиця в місті Миколаїв
 2-а Госпітальна вулиця — вулиця в місті Миколаїв
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Керч, Автономна Республіка Крим
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Київ
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Львів
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Рені, Одеська область
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Тернопіль
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Хмельницький

Госпітальна вулиця — вулиця в місті Воронеж
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Іркутськ
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Калінінград
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Москва
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Омськ
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Псков
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Смоленськ
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Сочі
 Госпітальна вулиця — вулиця в місті Уфа

Див. також 
 Госпітальний провулок

Вулиці